Club Universidad de Chile, voetbalclub uit Chili die in 1927 werd opgericht door studenten van de Universiteit van Chili
Universidad de Chile, Universiteit van Chili, universiteit in Santiago, grootste universiteit van Chili